Dongjiao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dongjiao (socken i Kina, Hunan), 
 Dongjiao (socken i Kina, Henan), 
 Dongjiao (socken i Kina, Heilongjiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar